Eva Perón
 Juan Perón
 Isabel Martínez de Perón